Матери́к — многозначный термин.
 Материк — крупный участок суши, то же, что континент.
 Материк — в археологии, слой почвы, напластования, располагающиеся под культурным слоем, не содержащие следов жизнедеятельности человека.
 «Материк» — московское издательство.
 «Материк» как синоним термина «» употребляется жителями удалённых и труднодоступных мест проживания.

Примечания